Hoogeinde (Veghel), kleinschalige woonwijk in Veghel
 Hoogeinde (Beveren), een buurtschap in de Belgische gemeente Beveren in Oost-Vlaanderen
 Hoogeinde (Sint-Gillis-Waas), een buurtschap in de Belgische gemeente Sint-Gillis-Waas

Zie ook
Hoogeind (doorverwijspagina)